Portusuatsiaq bezeichnet:
 Portusuatsiaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Portusuatsiaq (Insel, Ikersuaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Portusuatsiaq (Insel, Narluneq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Portusuatsiaq (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Portusuatsiaq (Insel, bei Saarloq, nördlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Portusuatsiaq (Insel, bei Saarloq, südlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland